Mount Humphreys steht für:

 Mount Humphreys (Kalifornien), Berg in der Sierra Nevada im US-Bundesstaat Kalifornien
 Mount Humphreys (Wyoming), Berg im Yellowstone-Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming
 Mount Humphrey Lloyd, Berg im ostantarktischen Viktorialand